Kierzki (Ermland-Mazurië)
 Kierzki (Silezië)